A Bandeira de Diamantino é um dos símbolos oficiais do município brasileiro supracitado, localizado no estado de Mato Grosso.

Características: duas faixas extremas, uma em cima e outra embaixo, em cor verde, mais ao centro, duas outras faixas, em cor amarela e no centro, uma faixa maior de cor azul. No centro da faixa azul, em branco, as cinco estrelas do cruzeiro do sul. 

Representação das Cores: 

Verde: representa a riqueza da produção agropecuária, as duas bacias hidrográficas da América do Sul: a Amazônica e a da prata, e a navegação Paranista. 

Amarela: representa o ouro e o diamante, cuja exploração nasceu o próprio nome Diamantino. 

Azul: representa o meio ambiente puro, e o céu tropical, em que insere a cor branca das estrelas (cruzeiro do sul).

Bandeiras de Mato Grosso